Die Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband 2014 war die 71. Auflage dieses Dreibandturniers und fand vom 23.–26. Jänner 2014 im Spielheim des BSK Augarten in Wien, Österreich statt.

Beschreibung 
Titelverteidiger war Andreas Efler, der im Halbfinale dem späteren Sieger Arnim Kahofer unterlag und gemeinsam mit dem dreifachen Staatsmeister Andreas Kronlachner den dritten Platz belegte. Überraschungsfinalist war Georg Schmied. Altmeister Franz Stenzel konnte sich mit einer guten Leistung in die Finalrunde spielen, unterlag jedoch Kronlachner im Viertelfinale mit 29:40.

Modus 
Gespielt wird seit 2013 nicht mehr im Satzmodus, sondern, wie schon bei vielen anderen Turnieren, auf Distanz. Diese liegt während des gesamten Turniers bei 40 Points und einer Aufnahmenbegrenzung durch 50 HAZ (Höchstaufnahmenzahl). Die 16 Teilnehmer spielten in vier Gruppen (A–D) zu je vier Spielern im Round-Robin-Modus. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für die Endrunde. Das Spiel um Platz 3 fand nicht statt, beide Verlierer des Halbfinales erhielten eine Bronzemedaille.

Gruppenphase

Endrunde

Abschlusstabelle

Belege 

2014
Karambolageveranstaltung 2014
Billardturnier in Wien